Stamper ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Stamper (* 1958), britischer Computerspielentwickler, siehe Tim und Chris Stamper
 Harold Stamper (1889–1939), englischer Fußballspieler
 Hiram Stamper (1893–1992), US-amerikanischer Fiddler
 Martin Stamper (* 1986), britischer Taekwondoin
 Penny Stamper-Davis (* 1968), kanadische Seglerin 
 Tim Stamper (* 1961), britischer Computerspielentwickler, siehe Tim und Chris Stamper 

Stamper steht für:

 Stamper (Presswerk), Werkzeug bei der Hersteller optischer Datenträger
 Stamper Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Stamperl, österreichisch für Schnapsglas